Гумбель (Гюмбель) (, ) — фамилия:

 Гумбель, Эмиль Юлиус (1891—1966) — немецко-американский математик.
 Гюмбель, Вильгельм Теодор (1812—1858) — немецкий бриолог.
 Гюмбель, Карл Вильгельм фон (1823—1898) — немецкий геолог, палеонтолог; брат Вильгельма Гюмбеля.

См. также 
 Гуммель
 Хуммельс